Angora bezeichnet

 Angora, eine Textilfaser, die aus den Haaren des Angorakaninchens gewonnen wird
 Angora, eine Vorläuferband von The Scream

Orte:
 historischer Name der Stadt Ankara

in den Vereinigten Staaten:
 Angora (Colorado), im Rio Blanco County
 Angora (Minnesota), im St. Louis County
 Angora (Nebraska), im Morrill County
 Angora (Pennsylvania), im Philadelphia County

Sonstiges:
 Angora Lakes, See im El Dorado County, Kalifornien
 Angora Park, Park im Philadelphia County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Angora Creek
 Âncora